

Lokalizacje

Niemcy 
 Andechs – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Starnberg

Inne 
 Andechs – klasztor
 Andechs – ród